David García Marquina (1970) – ex ciclista su strada spagnolo
 Eduardo Marquina (1879-1946) – scrittore, poeta e drammaturgo spagnolo
 Félix Berenguer de Marquina (1736-1826) – ufficiale della marina spagnola
 Francisco García Marquina (1937) – scrittore e biologo spagnolo 
 Jesús Gallego Marquina (1900-1987) – pittore spagnolo
 Luis Marquina (1904-1980) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Pascual Marquina Narro (1873-1948) – compositore e direttore d'orchestra spagnolo